Afif kommt aus dem arabischen und steht für:

ʿAfif (Stadt), Stadt in Saudi-Arabien

Afif ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Afif (* 1967), Politiker der Seychellen
 Akram Afif (* 1996), katarischer Fußballspieler
 Ali Afif (* 1988), katarisch-tansanischer Fußballspieler
 Hamad Afif (* 1988), katarischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Karl August Afif (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler, siehe Karl August Prinz von Sachsen Gessaphe
 Saâdane Afif (* 1970), französischer Objekt- und Installationskünstler

Siehe auch:
 Afif-Abad-Garten (Schiras)